Under Southern Skies – titolo inglese del cortometraggio danese del 1913 prodotto dalla Nordisk Film Kompagni
Under Southern Skies – film del 1915 diretto da Lucius Henderson
Under Southern Skies – film del 1992 diretto da Michael Edols